Нижче наведено список 515 муніципалітетів департаменту Вогези.

Вогези

Вогези (департамент)